Багирми может означать:

 Багирми — народ в Чаде
 Багирми — один из центральносуданских языков (нило-сахарская макросемья), на котором говорят багирми
 Багирми — один из диалектов языка фула, (атлантическая семья), распространённый среди кочевой фульбской подгруппы водаабе на севере Нигера, Камеруна, ЦАР, а также на востоке Чада.
 Багирми (1522—1897) — исламский султанат на территории современного Чада, созданный народом багирми
 Багирми — один из современных департаментов в Республике Чад